Carl Johnson (1898-1932), athlète américain.
 Carl Johnson, compositeur.
 Carl Johnson, personnage fictif du jeu vidéo Grand Theft Auto: San Andreas.